Un fichier clé (ou ) est un fichier sur un ordinateur qui contient une clé de chiffrement.

Les fichiers clé sont couramment utilisés par les serveurs web qui utilisent le protocole SSL. Les clés publiques du serveur certifiées par des autorités de confiance sont fusionnées dans le fichier avec la clé privée et qui est protégé par un mot de passe. Avec cette méthode, les clés peuvent être mises à jour sans la compilation par le logiciel ni le redémarrage du serveur.

Un fichier clé est généralement une partie d’une infrastructure à clés publiques.

Certaines applications utilisent un fichier clé pour maintenir les informations de licence, qui sont revues périodiquement afin d’en assurer la conformité. D'autres applications permettent aux utilisateurs de centraliser plusieurs paramètres de sécurité de services spécifiques dans un seul magasin (par exemple,  dans les dernières versions de ,  et  dans les environnements  et  respectivement).

Notes et références

Articles connexes 

Phrase secrète
Logiciels de cryptographie
Gestion des droits numériques

Gestion de clé